Ларімі́н (; ) — штучна мова, яку створила Ольга Лаедель як частину своєї утопії про одностатеву жіночу лесбійську анархічну цивілізацію планети Ате́а. У текстах цієї утопії ларімін представлена як штучна мова, яку відьми планети Атеа створили як  міжнародну мову науки, викладання і книжкової культури, що стала надалі, в результаті розширення кола освічених лємлє́ (мешканок планети Атеа), загальною мовою планети Атеа. 

Мова  ларімін є апріорною вигаданою мовою і належить до аглютинативних мов. 
У 2004 році в інтернеті опубліковано докладний опис граматики мови ларімін, ларімін-російський словник, який містить дотепер близько 3 тисяч слів і словоформ, приклади текстів мовою ларімін.

Основні принципи  мови ларімін 
 Регулярність і логічність устрою мови (проте, без особливого прагнення до простоти). 
 Аглютинативний лад і широке використання афіксації в словотворенні.
 Межі морфем завжди однозначно виражені (завдяки правилам, які обмежують можливі поєднання голосних і приголосних у морфемі).
 Майже всі морфеми мають лексичні значення і можуть брати участь у словотворенні і словозміні як афікси або самостійні корені. Крім них у мові є невелике число морфем, які мають синтаксичне, але не лексичне значення, — це сполучні голосні і закінчення слів.  Синтаксичні відносини між морфемами в складних словах обов'язково виражаються сполучними голосними. Кожне слово обов'язково має закінчення, що виражає приналежність слова до певної частини мови та показує, у ролі якого члена речення воно виступає. 
 Вільна граматика: потенційно необмежена кількість і різноманітність грамем (таких, як відмінки, визначеність і невизначеність, числа, часи, види, способи і т. п.) та необов'язковість їх вираження (свобода висловлювати або не висловлювати їх відповідно до бажаної точності й конкретності висловлювання) .
 Абетка, в якій букви накресленням своїх елементів символічно виражають фонетичну природу та основні характеристики фонем.

Писемність 
Ларімін використовує оригінальну абетку тесенналіввонже́р (лар. сукупність текучих букв)  . Також, для запису (транслітерації) ларімінських текстів, імен і назв можна використовувати латинку або кирилицю.

Література 
 Сидорова М. Ю., Шувалова О. Н. Интернет-лингвистика: вымышленные языки — М. : 1989.ру, 2006. — с. 60-73. ISBN 5-98789-005-5   
Шувалова О. Н., Сидорова М. Ю. Вымышленные языки  как гендерные эксперименты // Вестник Удмуртского университета, 2011, Вып. 2, с.137-145

Посилання 
 Авторський опис граматики і словник мови ларімін 

Штучні мови
Вигадані мови